Ortenburg steht für:
 Ortenburg (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

 Ortenburg, Markt im Landkreis Passau, Bayern
 Ortenburgkapelle, Kapelle des Domhofes des Stephansdoms in Passau, Bayern, siehe Sixtuskapelle (Passau)

Burgen und Schlösser:
 Schloss Ortenburg im Markt Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern
 Schloss Neu-Ortenburg, abgegangenes Schloss  im Markt Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern
 Schloss Ortenburg (Kärnten) in der Gemeinde Baldramsdorf, Kärnten
 Ruine Ortenburg in der Gemeinde Baldramsdorf, Kärnten
 Ortenburg (Bautzen), Burg in Bautzen, Landkreis Bautzen, Sachsen

Grafschaften:
 Reichsgrafschaft Ortenburg, ehemalige Reichsgrafschaft in Bayern
 Grafschaft Ortenburg, ehemalige Grafschaft in Kärnten, siehe Ortenburg (kärntnerisches Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Ortenberg
 Ortenburger